

Валя-Маре () — комуна у повіті Ковасна.
 Валя-Маре () — село у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 Валя-Маре () — комуна у повіті Димбовіца.
 Валя-Маре () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 Валя-Маре () — комуна у повіті Олт.
 Валя-Маре () — село у повіті Олт. Адміністративний центр комуни Валя-Маре.
 Валя-Маре () — комуна у повіті Вилча.
 Валя-Маре () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 Валя-Маре () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Колонешть.
 Валя-Маре () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рошіорі.
 Валя-Маре () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Резбоєнь.
 Валя-Маре () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Івенешть.
 Валя-Маре () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Прібоєнь.
 Валя-Маре () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Киндешть.
 Валя-Маре () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Лунге.
 Валя-Маре () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Гурахонц.
 Валя-Маре () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Севиршин.
 Валя-Маре () — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Фирліуг.
 Валя-Маре () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Мелінешть.
 Валя-Маре () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Рунку.
 Валя-Маре () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Черу-Бекеїнць.
 Валя-Маре () — село у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Шанц.
 Валя-Маре () — село у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Урменіш.
 Валя-Маре () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Банд.
 Валя-Маре () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Думешть.
 Валя-Маре () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Бебень.
 Валя-Маре () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Бербешть.
 Валя-Маре () — село у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Негрешть.

Валя-Маре () — село у Унгенському районі.